Смелков (Смелкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Смелков, Александр Павлович (род. 1950) — советский и российский композитор.
 Смелков, Валерий Михайлович (род. 1989) — эстонский футболист, вратарь.
 Смелков, Павел Александрович (род. 1976) — российский дирижёр, сын композитора А. Смелкова.
 Смелков, Юлий Сергеевич (1934—1996) — советский критик, искусствовед.

Известные носительницы 
 Смелкова, Валентина Васильевна (1945—1979) — советская актриса театра и кино.

См. также 
 Смеляков
 Смелов